Columna (escacs), successió vertical de caselles de l'escaquer
 Columna (base de dades), conjunt de valors en una taula de dades
 Columna (espeleotema), formació resultant de la unió d'una estalactita amb una estalagmita
 La Columna, antic programa de Televisió de Catalunya presentat per Júlia Otero
 Columna eruptiva, raig de gas que anuncia el començament de l'erupció d'un volcà
 Columna Edicions, editorial catalana
 Columna o ginostem, estructura floral típica de les orquídies
 Arquitectura: 
 Columna, estructura arquitectònica que suporta el sostre d'un edifici o que serveix d'ornament per ell sol
 Columna salomònica, la que té forma helicoidal
 Anatomia:
 Columna vertebral, element anatòmic destacat dels animals vertebrats
 Columna renal, o columna de Bertin, una part del ronyó
 Ciència militar:
 Columna militar, grup de soldats formats en una massa que té poc front i molt de fons
 Columna Durruti, milícia paramilitar d'ideologia anarquista que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Columna Carles Marx o columna del PSUC, milícia paramilitar que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Columna Macià-Companys, milícia paramilitar que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Columna Volant Catalana, milícia paramilitar que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Columna Jaume Graells, unitat de l'exèrcit republicà que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Columna Connolly, unitat de voluntaris irlandesos integrats en les Brigades Internacionals que actuà durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39)
 Cinquena columna o quinta columna, aquella part de la població d'una ciutat o país que conspira contra el govern vigent a favor de l'enemic